5.0 – szósty solowy album amerykańskiego rapera Nelly’ego wydany 12 listopada 2010 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Nelly’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Motown
Albumy wyprodukowane przez Bangladesha
Albumy wyprodukowane przez Jima Jonsina
Albumy wyprodukowane przez Dr. Luke’a
Albumy wyprodukowane przez Polow da Dona
Albumy wyprodukowane przez The Runners